Roginski oder Rogiński ist der Familienname folgender Personen:

 Arseni Borissowitsch Roginski (1946–2017), russischer Historiker und Menschenrechtler
 Raphael Rogiński (* 1977), polnischer Gitarrist
 Simon Salmanowitsch Roginski (1900–1970), sowjetischer Physikochemiker